Блюм () — польский дворянский герб.

Происхождение 
Согласно описанию Юлиуша Островского, герб присвоен в 1794 году Яну Блюму (), полковнику кавалерии.

Описание 

В поле синем — девять роз белых в три поперечных ряда: четыре, три и две. Над шлемом в короне муж бородатый до колен, в круглой шапке, в одеянии с правой стороны белом, а с левой синем.

Род — носитель герба

Blum (Блюм).

Примечания

Литература 

.

Гербы с шляхетскими коронами
Гербы с изображением розы
Гербы с изображением человека